El término Geffen puede hacer referencia a:

Hannah Geffen (1900-1976), historiadora estadounidense.
David Geffen (1943), editor de discos, productor y filántropo estadounidense. 
Geffen Records (1980), sello discográfico estadounidense.
Premio Geffen (1999), galardón de literatura israelí.